Il singolare del WTA Tour Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Jana Novotná era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Steffi Graf.

Martina Hingis ha battuto in finale 7–5, 6–4, 4–6, 6–2 Lindsay Davenport.

Teste di serie

  Lindsay Davenport (finale)
  Martina Hingis (campionessa)
  Jana Novotná (primo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)

 Monica Seles (quarti di finale) 
 Mary Pierce (quarti di finale) 
 Conchita Martínez (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone 

 NB: Finale si è giocata al meglio dei 5 set

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour Championships 1998